Елян:
 Елян (одежда) — башкирская национальная верхняя длиннополая одежда .

Армянская фамилия 
Еля́н (). Известные носители:
 Елян, Амо Сергеевич (1903—1965) — руководитель ряда предприятий советского ВПК, Герой Социалистического Труда.
 Елян, Эдуард Ваганович (1926—2009) — лётчик-испытатель ОКБ А. Н. Туполева, Герой Советского Союза.